Дэвис, Рональд: Дэвис, Рональд (1914—1989) — британский игрок в хоккей на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.
 Дэвис, Рональд (род. 1937) — американский художник-абстракционист.
 Дейвис, Рональд Тюдор (1942—2013) —  валлийский футболист.